Stati Uniti d'America
East Greenwich – township della Contea di Gloucester, New Jersey
East Greenwich – città della Contea di Kent, Rhode Island